Куликовские — дворянский род.
 Куликовские (польский род)
 Куликовские (слобожанский род)
 Романовы-Куликовские — потомки Александра III по женской линии